Ява́с () — посёлок городского типа в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, центр городского поселения. Статус посёлка городского типа — с 9 апреля 1959 года.

Население —  чел. ()

Расположен в северной части Зубово-Полянского района Республики Мордовия на берегу реки Явас в зоне хвойно-широколиственных лесов.

История 
Основан в 1921 году как центр быстро развивавшейся системы лагерей для заключённых, получившей название Темлаг (Темниковский лагерь), впоследствии Дубравлаг (Дубравный лагерь). Посёлок сохраняет своё значение как один из центров пенитенциарной системы России, в нём находятся учреждения:
 ФКУ ИК-2 (для женщин),
 ФКУ ИК-11 (для мужчин),
 ФКУ КП-8 (для мужчин и женщин, колония-поселение).

Статус посёлка городского типа присвоен указом Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от 9 апреля 1959 года.

Расположен на реке Явас, в 42 км от районного центра и 36 км от железнодорожной станции Потьма. Название-гидроним. Основан в 1930 г. на железнодорожной ветке Потьма — Барашево, которая обслуживала участок по заготовке деловой древесины и дров для г. Москвы. В начале 1930-х гг. посёлок стал центром открытой здесь сети ИТК (см. «Дубравлаг»). В 1931 г. был построен завод по переработке древесины, в 1941—1945 гг. — пошивочный цех. К середине 1950-х гг. были построены школа, гостиница, баня, жилые здания, стадион, обустроен парк, реконструирован Дом культуры. В современном посёлке — управление и 2 ИТК учреждения УИС, КБО, средняя школа, библиотека, Центр культуры, больница, поликлиника; памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; Серафимо-Саровская церковь. Уроженцы Яваса — Герой России В. Н. Дежуров, Герой России А. Ю. Янклович, генерал-майор милиции Н. Н. Силкин, президент «КС Банка» В. И. Грибанов, генеральный директор ОАО «Дормаш» В. И. Девятаев, заслуженный деятель искусств Республики, генерал-майор внутренней службы Мустайкин Л.В.

В состав Явасского городского поселения входят 
 рп Явас
 посёлок Парца
 посёлок Лесной
 посёлок Озёрный

Промышленность и транспорт 
В посёлке несколько промышленных предприятий, связанных, в основном, с пенитенциарной системой УФСИН РФ.

С 1930-х годов существовала железнодорожная станция на ветке Потьма—Барашево. К 2006 году железная дорога, соединявшая поселки Барашево и Потьма, ликвидирована, путь демонтирован.

Образование 
В посёлке работают:
 Федеральное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России «Профессиональное училище № 113»
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Явасская средняя общеобразовательная школа»
 Муниципальное образовательное учреждение «Явасская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа при ИК-11»

Известные люди

Родившиеся в Явасе 
 Дежуров, Владимир Николаевич — военный лётчик, космонавт, Герой Российской Федерации
 Емельянов, Станислав Валерьевич — российский легкоатлет. Чемпион Европы 2010 года в ходьбе на 20 км.
 Янклович, Александр Юрьевич — офицер спецназа ВВ МВД, Герой Российской Федерации

Известные заключённые 
 Бахмина, Светлана Петровна
 Осипов, Владимир Николаевич
 Бородин, Леонид Иванович

Примечания

Литература 

 Прохоров А. А., Петелин Г. Н. Зубова Поляна. — Саранск, 1998; Учреждению ЖХ-385 — 70 лет. — Саранск, 2001. 
 Энциклопедия Мордовия, С. Г. Девяткин.

Населённые пункты Зубово-Полянского района
Посёлки городского типа Мордовии